Beleg van Hachigata (1568), vond plaats in 1568
 Beleg van Hachigata (1590), vond plaats in 1590